Богдан Петрусяк (; 14 июля 1933 — 26 января 2007) — польский шахматист.

Участник одиннадцати чемпионатов Польши.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Выступления Богдана Петрусяка в личных чемпионатах Польши 
 Выступления Богдана Петрусяка в командных чемпионатах Польши 

Шахматисты Польши
Шахматисты Швеции